Plaats in Indonesië
 Kalikuning (Kalikajar), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Kalikuning (Tulakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java